Tre Fontane – zona urbanistica di Roma
Abbazia delle Tre Fontane – a Roma
Stadio Tre Fontane – a Roma
Tre Fontane – frazione di Campobello di Mazara
Tre Fontane – casale di Greci (Italia)
Tre Fontane – contrada di Paternò
 Le tre fontane – monumento di Reggio Calabria